Vestec può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Vestec, comune del distretto di Nymburk, in Boemia Centrale
Vestec, comune del distretto di Náchod, nella regione di Hradec Králové
Vestec, comune del distretto di Praha-západ, in Boemia Centrale
Starý Vestec, comune del distretto di Nymburk, in Boemia Centrale